Quang Trung (keizer), een Vietnamese keizer van de Tây Sơn-dynastie. 

Phường 
 Quang Trung (Bình Định), stad Qui Nhơn, provincie Bình Định
 Quang Trung (Hà Giang), stad Hà Giang, provincie Hà Giang
 Quang Trung (Đống Đa), district Đống Đa, centrale stad Hanoi
 Quang Trung (Hà Đông), district Hà Đông, centrale stad Hanoi
 Quang Trung (Sơn Tây), stad Sơn Tây, centrale stad Hanoi
 Quang Trung (Hà Nam), stad Phủ Lý, provincie Hà Nam
 Quang Trung (Hưng Yên), stad Hưng Yên, provincie Hưng Yên
 Quang Trung (Hải Dương), stad Hải Dương, provincie Hải Dương
 Quang Trung (Hồng Bàng), district Hồng Bàng, centrale stad Hải Phòng
 Quang Trung (Kon Tum), stad Kon Tum, provincie Kon Tum
 Quang Trung (Nam Định), stad Nam Định, provincie Nam Định
 Quang Trung (Nghệ An), stad Vinh, provincie Nghệ An
 Quang Trung (Quảng Ninh), stad Uông Bí, provincie Quảng Ninh
 Quang Trung (Thái Bình), stad Thái Bình, provincie Thái Bình
 Quang Trung (Thái Nguyên), stad Thái Nguyên, provincie Thái Nguyên
Xã
 Quang Trung (Cao Bằng), district Hòa An, provincie Cao Bằng
 Quang Trung (Trà Lĩnh), district Trà Lĩnh, provincie Cao Bằng
 Quang Trung (Đồng Nai), district Thống Nhất, provincie Đồng Nai
 Quang Trung (Kinh Môn), district Kinh Môn, provincie Hải Dương
 Quang Trung (Tứ Kỳ), district Tứ Kỳ, provincie Hải Dương
 Quang Trung (An Lão), district An Lão, centrale stad Hải Phòng
 Quang Trung (Phú Xuyên), district Phú Xuyên, centrale stad Hanoi
 Quang Trung (Lạng Sơn), district Bình Gia, provincie Lạng Sơn
 Quang Trung (Vụ Bản), district Vụ Bản, provincie Nam Định
 Quang Trung (Thái Bình), district Kiến Xương, provincie Thái Bình
 Quang Trung (Bỉm Sơn), stad Bỉm Sơn, provincie Thanh Hóa
 Quang Trung (Ngọc Lặc), district Ngọc Lặc, provincie Thanh Hóa